Книш — українське прізвище, утворене від слова «книш». Станом на березень 2023 року в Україні зареєстровано 6040 носіїв; найбільше — на Придніпров'ї

 Книш Володимир Миколайович (* 1970) — радянський та український футболіст, тренер, виступав на позиції захисника; тренер.
 Книш Георгій Арсенович (1922—1997) — український письменник.
 Книш Данило Сергійович (* 1996) — український футболіст, правий вінгер «Карпат».
 Книш Зиновій Михайлович (1906—1999) — український політичний діяч, журналіст, історик.
 Книш Ірена (1909—2006) — український літературознавець, мистецтвознавець.
 Книш Іван Тарасович (1924—1985) — український радянський онколог, доктор медичних наук
 Книш Ірина Михайлівна (? — ?) — новатор сільськогосподарського виробництва, ланкова колгоспу. Депутат Верховної Ради УРСР 6-го скликання.
 Книш Леонід Олександрович (1985—2015) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Книш Лідія Дмитрівна (* 1953) — українська радянська діячка, оператор пульта управління гірничо-збагачувального комбінату. Депутат Верховної Ради УРСР 10—11-го скликань.
 Книш Михайло Миколайович (* 1983) — легкоатлет, член збірної України. Почесний громадянин Коростеня.
 Книш Надія Федорівна (* 1960) — трактористка колгоспу. Депутат Верховної Ради УРСР 10—11-го скликань. Член Президії Верховної Ради УРСР 11-го скликання.
 Книш Олександр Олександрович (1982—2014) — старший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Книш Ольга Ігорівна (* 1995) — українська гірськолижниця, член збірної України на Олімпійських іграх 2018 року.
 Книш Павло Іванович (1939 — після 2000) — голова колгоспу, голова Павлоградського райвиконкому Дніпропетровської області. Депутат Верховної Ради УРСР 11-го скликання.
 Книш Павло Петрович (* 1951) — генеральний директор ДП «Дирекція пересувних циркових колективів України», заслужений артист України.
 Книш Степан — (1898 —після 1 травня 1944) — український греко-католицький священник, освітній діяч, жертва радянських репресій.
 Книш Юлія — українська авогонщиця.
 Жубіль-Книш Галина Миколаївна (*1955) — українська письменниця і мисткиня

Примітки 

Українські прізвища